Алфавит языка эсперанто создан на латинской основе. В нём двадцать восемь букв, из них пять с циркумфлексом и одна с краткой.

Произношение эсперанто довольно сильно варьирует: обычно люди произносят звуки эсперанто так же, как они произносят звуки своего родного языка. Например, русские произносят ĉ мягко («ч»), а поляки твёрдо («тш») и т. п.

Передача звуков и букв русского языка в эсперанто 
 «щ» = ŝĉ: Vereŝĉagin, Ŝĉusev, Ŝĉebetovka, Blagoveŝĉensk;

 «ы» = u: Kalmukio, nun (ныне) или i: Kujbiŝev, Ribakov, Siktivkar, Groznij, Beliĥ, Ĉernovci; также можно использовать латинскую букву «y»;

 «е» = e после согласных: Fedorenko, Vasilevskij, Iĵevsk, Tuapse;
 je в остальных случаях: Jesenin, Dmitrijev, Mendelejev, Kijev, Gribojedov, Gurjev, Vasiljev, Zaporoĵje, Objedkov;

 «ё» = o после «л» и шипящих: Mogilov, Gumilov, Liĥaĉov, Ŝĉolkovo;
 jo в остальных случаях: Jolkin, Fjodorov, Okajomov, Solovjov;

 «ю» = u после «л»: Ludmila, Lubimov, Iluŝin, Kluĉi, Mamlutka, Luba;
 ju в остальных случаях: Jutkeviĉ, Neftejugansk, Aktjubinsk, Izjum, Cjurupinsk, Temrjuk, Vjugin;
 
 «я» = a после «л»: Ĉelabinsk, Polana, Ŝalapin, Lapunov, Gala;
 ja в остальных случаях: Jalta, Krasnojarsk, Feodosija, Ŝuja, Pjatigorsk, Slavjansk, Uljanovsk, Podjaĉev, Tatjana, Majja;

 «ь» = j перед «и», «о»: Iljiĉ, Zaĥarjin, Ruĵjin, Ardaljon;
 перед остальными гласными опускается: Grigorjev, Prokofjev, Oĵerelje, Muravjov, Ruĉjov, Vjunov, Iljuŝin, Darja, Uljancev;
 в конце слова и перед согласными:
 после «л» и шипящих опускается: Tiraspol, Babel, Uralsk, Kerĉ;
 после остальных согласных — j: Kazanj, Ĥarjkov, Ustj-Kamenogorsk, Igorj;

 «ъ» = j: Podjablonskij, Objaĉevo, Izjurov.

Суррогатная запись 
Если написание букв с надстрочными знаками невозможно (например, нет поддержки Юникода), то используют суррогатные системы написания букв.

H-система является официальной допустимой заменой, в её пользу делают выбор также по причине того, что в сравнении с европейскими языками она выглядит привычнее. X-система также является распространённой и декодируется однозначно, так как в алфавите языка отсутствует буква x, что нередко удобнее при работе на компьютере.

Кодировки 
В настоящее время для записи эсперанто используется Юникод; ранее была популярна кодировка ISO 8859-3. В HTML и XML можно также использовать числовые коды.

Э
Алфавит эсперанто